Martin Hinterstocker (ur. 1954) – hokeista, brązowy medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1976
 Martin Hinterstocker (ur. 1989) – hokeista, uczestnik mistrzostw świata U18